

Sigle 
 Palestine Liberation Organization  – Organizzazione per la Liberazione della Palestina

Codici 
 PLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Lincoln (Australia)
 plo – codice ISO 639-3 della lingua popoluca di Oluta